Michael Anderson er navnet på flere personer:

 Michael Anderson (filminstruktør), britisk filminstruktør.
 Michael Anderson (astronaut), amerikansk forsker og astronaut.